El término Moran puede hacer referencia a:
 José Trinidad Morán, militar venezolano.
Reid Venable Moran, botánico estadounidense.
Moran, localidad en el estado de Kansas.
Moran, localidad en el estado de Texas.
 Municipio Morán, entidad del estado Lara, Venezuela.